Венгжин () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Венгжин, Казимеж (род. 1967) — польский футболист.
 Венгжин, Кшиштоф (род. 1953) — польский скрипач и музыкальный педагог.
 Венгжин, Мажена (род. 1978) — польская дзюдоистка.
 Венгжин, Станислав (1931—2008) — польский генетик.
 Венгжин, Стефан (1925—2011) — польский физик, действительный член Польской академии наук.
 Венгжин, Юзеф (1884—1952) — польский актёр театра и кино.